GFA steht für:

 GFA-BASIC, Programmiersprache
 GFA TV, ghanaischer Fernsehsender 
 Gambia Football Association, Fußballdachverband von Gambia, siehe Gambia Football Federation
 Gefahrenanalyse, Mittel zur Bewertung von Situationen oder Vorhaben, siehe Risikobeurteilung
 Gepäckförderanlage, Transportmittel für Gepäck in Flughäfen
 Gesamtfarbauftrag, Größe aus dem Offsetdruck
 Gesetzesfolgenabschätzung, Erfassung und Analyse von Auswirkungen von Rechtsnormen
 Gesundheitsfolgenabschätzung, Instrument zur Unterstützung von Entscheidungsprozessen, siehe Health Impact Assessment
 Ghana Football Association, Fußballdachverband Ghanas
 Gibraltar Football Association, Fußballdachverband von Gibraltar
 Global Framework Agreement, Rahmenvereinbarung, siehe Globale Rahmenvereinbarung
 Good Friday Agreement, Übereinkommen zwischen der Republik Irland und dem Vereinigten Königreich, siehe Karfreitagsabkommen
 Göttinger Forum für Altertumswissenschaft, althistorische Fachzeitschrift
 Grenada Football Association, Fußballverband von Grenada
 Großfeuerungsanlage, siehe Feuerung #Großfeuerungsanlagen oder Kleinfeuerungsanlagen
 Guam Football Association, Fußballdachverband von Guam
 Guitar Foundation of America
 Gulf Air, Fluggesellschaft von Bahrain (ICAO-Code)

GfA steht für:
 Gesellschaft für Agrargeschichte
 Gesellschaft für Anomalistik
 Gesellschaft für Anthropologie, siehe Anthropologische Gesellschaft
 Gesellschaft für Arbeitswissenschaft
 Gesellschaft zur Förderung der Abwassertechnik
 Gewahrsamseinrichtung für Ausreisepflichtige Ingelheim

Abkürzung